Osoby o tym nazwisku:
 Bridget Monckton – brytyjska arystokratka
 Christopher Monckton – brytyjski arystokrata, dziennikarz i doradca polityczny
 Christopher J. Monckton – brytyjski muzyk, kompozytor i podróżnik
 Walter Monckton – brytyjski polityk i krykiecista